Никола Ганчев може да се отнася за:
 Никола Ганчев (1843 – 1876), български революционер
 Никола Ганчев Еничерев, известен и само като Никола Ганчев (1844 – ?), български просветен деец и общественик
 Никола Ганчев (1919 – 2001), български кавалджия